Schaatswedstrijd over een korte afstand, zie Kortebaanschaatsen
Zwemwedstrijd in een korter zwembad (25 meter), zie Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen en Wereldkampioenschappen kortebaanzwemmen
Draverij over een korte afstand, zie Kortebaandraverij